Novak Đoković era il detentore del titolo ed è riuscito a difernderlo superando in finale Andy Murray con il punteggio di 7-63, 4-6, 6-0.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Novak Đoković (campione)
 Rafael Nadal (terzo turno)
 Andy Murray (finale)
 Kei Nishikori (quarti di finale)
 Milos Raonic (quarto turno)
 David Ferrer (quarti di finale)
 Stan Wawrinka (terzo turno)
 Tomáš Berdych (semifinale)
 Grigor Dimitrov (terzo turno)
 Feliciano López (secondo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (terzo turno)
 Gilles Simon (quarto turno)
 Roberto Bautista Agut (secondo turno)
 Ernests Gulbis (secondo turno)
 Kevin Anderson (quarto turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)

 Gaël Monfils (quarto turno, ritirato per infortunio all'anca)
 David Goffin (quarto turno)
 Pablo Cuevas (secondo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Fabio Fognini (secondo turno)
 John Isner (semifinale)
 Guillermo García-López (terzo turno)
 Leonardo Mayer (terzo turno)
 Bernard Tomić (terzo turno)
 Lukáš Rosol (terzo turno)
 Santiago Giraldo (terzo turno)
 Adrian Mannarino (quarto turno)
 Fernando Verdasco (quarto turno)
 Gilles Müller (secondo turno)
 Jérémy Chardy (terzo turno)
 Viktor Troicki (terzo turno)

Qualificati 

  Alexander Zverev (secondo turno)
  Michael Berrer (primo turno)
  Alejandro Falla (terzo turno)
  Steve Darcis (terzo turno)
  Damir Džumhur (primo turno)
  James Duckworth (secondo turno)

 Austin Krajicek (secondo turno)
 Robin Haase (secondo turno)
 Adrián Menéndez Maceiras (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Ruben Bemelmans (primo turno)
 Filip Krajinović (secondo turno)

Wildcard 

  Andrej Rublëv (secondo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)
  Thanasi Kokkinakis (primo turno)

  Kyle Edmund (primo turno)
  Chung Hyeon (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2015
ATP World Tour 2015